Софи́йская площадь — название площадей в странах бывшего СССР

Россия 
 В Санкт-Петербурге:
 Софийская площадь — неофициальное название площади во Фрунзенском районе.
 Софийская площадь — площадь в Пушкине.

Украина 
 Софийская площадь — площадь в Киеве.